Мэ́тт Джо́зеф Ха́рпринг (; родился 31 мая 1976 года в Цинциннати, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист. Был выбран под 15-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Орландо Мэджик», также выступал за «Кливленд Кавальерс», «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Юта Джаз».

Статистика в НБА

Ссылки 
 Мэтт Харпринг на официальном сайте НБА
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Юта Джаз»
Родившиеся в Цинциннати